Кошелёк:
 Кошелёк (кошель, бумажник, лопатник (жаргон)) — небольшой полый или плоский предмет (изначально мешочек), чаще всего из кожи или ткани, предназначенный для ношения денег.
 «Кошелёк» — журнал, выпускавшийся Н. И. Новиковым в Санкт-Петербурге в 1774 году.

См. также 
 Русалочий кошелёк
 Электронный кошелёк
 Единый кошелёк